Generalist henviser til forskellige artikler:

 Generalist – en person som ved lidt om flere emner modsat en specialist som ved meget om et emne.
 Generalist (økologi) – arter, som har opnået evne til at leve under mange forskellige forhold.